Paul Franck peut désigner :

 Paul Franck (1870-1947), comédien, auteur et directeur de théâtre français ;
 Paul Franck (1918-1989), peintre, graveur et sculpteur belge.